Kazimierz Halicki (1894–1973) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (czterokrotnie)
 Kazimierz Halicki (1919–1977) – rzemieślnik i działacz społeczny, poseł na Sejm PRL VI kadencji